Carolyn Meyer (1955–), ex tennista statunitense, conosciuta anche come Carrie Meyer.
 Carolyn Meyer, attrice.
 Carolyn Meyer (1935–), scrittrice statunitense.